Łąki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Łąki (Wąwolnica), ein Dorf im Powiat Złotowski der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Wąwolnica
 Łąki (Górzno), ein Dorf im Powiat Garwoliński der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Górzno (Powiat Brodnicki)
 Łąki (Iłża), ein Dorf im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Iłża
 Łąki (Błonie), ein Dorf im Powiat Warszawski Zachodni der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Błonie
 Łąki (Radzymin), ein Dorf im Powiat Wołomiński der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Radzymin
 Łąki (Milicz) (dt. Lunke), ein Dorf im Powiat Milicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Milicz

Siehe auch:
 Łąkie